«Красный Баро́н» () — немецкий биографический фильм (2008) года, повествующий о жизни лётчика Первой мировой войны барона Манфреда фон Рихтгофена.

Сюжет 
В основу сюжета фильма легли реальные факты из истории Первой мировой войны и жизни барона Манфреда фон Рихтгофена. Действие разворачивается в 1914—1918 годах. Фильм показывает, как война превратила Рихтгофена из молодого наглого паренька в серьёзного мужчину, как изменилось его мнение о войне — от всего лишь весёлой игры до её истинного лица — бессмысленной, кровавой мясорубки.

В ролях 
 Маттиас Швайгхёфер — Манфред фон Рихтгофен
 Фолькер Брух — Лотар фон Рихтгофен
 Лена Хиди — медсестра Кейт
 Тиль Швайгер — Вернер Фосс
 Джозеф Файнс — Рой Браун
 Юли Энгельбрехт — Ильза

Награды 
Фильм получил две номинации на «Undine Awards» в Австрии:
 «Лучший молодой актёр второго плана в художественном фильме» () — Тино Мевес
 «Лучший молодой актер в художественном фильме» () — Маттиас Швайгхефер

Кассовые сборы 
В Германии фильм собрал 2,58 млн $, в Чехии — 27 тыс. $, в Австрии — 128 тыс. $. В США фильм собрал 20,9 млн $, а общие сборы в мире составили 68,3 млн $.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (flash)

Фильмы-биографии Германии
Приключенческие фильмы Германии
Фильмы-биографии Великобритании
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы-боевики Германии
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы о Первой мировой войне
Исторические фильмы о Первой мировой войне
Фильмы о лётчиках